

Communes françaises 
Deux communes françaises du département de la Lozère 
 Fraissinet-de-Lozère,
 Fraissinet-de-Fourques, 

Deux communes françaises du département du Lot 
 Frayssinet-le-Gélat
 Fraissinet

Anciens fiefs sous l'ancien régime en France 
 Fraissinet, s. Quercy - de Vassal, 1250-1410 - de Peyronnenc 1410-1672.
 Fraissinet, s. Quercy - de Morlhon - de Montlauseur, 1563.
 Fraissinet, s. Vivarais - de Chovius.
 Fraissinet, s. Rouergue - d'Yzarn, 1417, marquis 1705.

Personnes 

 Nicolas Fraissinet, dit Fraissinet, est un musicien franco-suisse né le 6 septembre 1980
 Marc Constantin Fraissinet (1787-1866), fondateur en 1879 de la Compagnie nationale de navigation / Compagnie Fraissinet
 Édouard Fraissinet (1817-1883) orientaliste néerlandais spécialiste du Japon.
 Adolphe Fraissinet (1821-1893), armateur et homme politique français.
 Jean Fraissinet (1894-1981), aviateur, armateur et homme politique français.

Entreprises 
 Compagnie Fraissinet

Notes et références 

Patronyme occitan
Homonymie de toponyme